

Presentación Previa 
Austin Krajicek y Tennys Sandgren son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja australiano-austríaca Ryan Agar y Sebastian Bader ganaron el título, derrotando a la pareja local Bjorn Fratangelo y Mitchell Krueger en la final, 6-4, 7-63.

Cabezas de serie 
  Tim Smyczek /  Rhyne Williams (Baja)
  David Rice /  Sean Thornley (Primera ronda)
  Franko Škugor /  Antonio Veić (Cuartos de final)
  Sekou Bangoura /  Evan King (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Tallahassee 2014